Dade City – città della Florida negli Stati Uniti d'America
 Frances Dade – attrice statunitense
 Miami-Dade Police Department – dipartimento di polizia della contea di Miami-Dade, in Florida

Pagine correlate 
Contea di Dade